Bobko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Bobko (* 1990), ukrainischer Fußballspieler
 Karol J. Bobko (* 1937), US-amerikanischer Astronaut